Ро́шка () — румынская фамилия, происходит от слова «рыжий» (). Известные носители:

 Рошка, Думитру (1895—1980) — румынский философ, академик.
 Рошка, Марчел (род. 1943) — румынский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Рошка, Михай (род. 1995) — молдавский футболист.
 Рошка, Юрие (род. 1961) — молдавский политический деятель.